

Кобелиці — село в гміні Закшево Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кобелиці — село в гміні Сушець Пщинського повіту Сілезького воєводства